

Росинка — пасажирський зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

 Росинка — завод безалкогольних напоїв у Києві